Dividida em várias etapas, a edição 2005 da Liga Sul de Rugby conta com a participação de quatro equipes: 
Curitiba Rugby Clube - PR 
Charrua Rugby Clube - RS 
Desterro Rugby Clube - SC
Vento Sul Rugby Clube - SC

Estatísticas da Edição 2005 - Masculino

Tabela de jogos 

Liga Sul de Rugby
Rugby de 2005 no Brasil‎